Jacobsthal :

 Johann Eduard Jacobsthal (1839-1902), architecte allemand
 Gustav Jacobsthal (1845-1912), musicologue prussien
 Paul Jacobsthal (1880-1957), archéologue allemand
  (1882-1965), mathématicien allemand

Voir aussi 
 Suite de Jacobsthal, suite d'entiers, d'après le nom du mathématicien allemand